Puljiz ist der Familienname folgender Personen:

Ivana Puljiz (* 1987), deutsche Archäologin
Jurica Puljiz (* 1979), kroatischer Fußballspieler